Кемах:

 Кемах — заброшенное село в Дербентском районе Дагестана.
 Кемах — город и район в провинции Эрзинджан в Турции.